Feulner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Feulner (1884–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Edwin Feulner (* 1941), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Hans-Jürgen Feulner (* 1965), deutscher römisch-katholischer Theologe und Liturgiewissenschaftler
 Hans-Oskar Feulner (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Lisa Feulner (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Manfred Feulner (1922–2011), deutscher Autor
 Markus Feulner (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Feulner (* 1969), deutscher Geistlicher